Serra do Mucambo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Serra do Mocambo (ås), Bahia, 
 Serra do Mocambo (kullar), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar